Mali Bukovec je lahko:
 Mali Bukovec, Mače (Hrvaška)
 Mali Bukovec, Mali Bukovec (Hrvaška)